Пута́ () — посёлок городского типа в административном подчинении Гарадагского района города Баку, Азербайджан. Посёлок расположен в 4 км от одноимённой железнодорожной станции (на линии Баку — Алят).

История 

Возникновение посёлка связано с наличием богатых нефтяных месторождений, которые в 1910 – 1920-е годы привлекали сюда большое количество рабочих рук.

На партийной конференции, проведенной 7 мая 1923 года в клубе посёлка Пута, было принято решение об основании Гарадагского района

Статус посёлка городского типа получен в 1936 году.

По данным БСЭ в Пута работали газоперерабатывающий, экспериментальный ремонтно-механический заводы, а также завод «Утяжелитель и утяжелённых препаратов».

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку
Гарадагский район